Сара-хатун (? — 1465) — представительница семьи, правившей туркоманской конфедерацией Ак-Коюнлу. Известна как мать Узун-Гасана, при котором Ак-Коюнлу пережила расцвет, и как успешный и уважаемый посредник в дипломатических переговорах.

Происхождение 
Согласно Бабингеру, Сара-хатун была арамейской христианкой из Диярбакыра, но это предположение основано на более раннем предположении Владимира Минорского, от которого он позже отказался. Отец Сары-хатун, Пир-Али Баяндур, был правителем Киги и сыном Фахреддина Кутлу-бея, правителя Ак-Койюнлу, и трапезундской принцессы Марии из семьи Великих Комниных. Тем самым, отец Сары-хатун был внуком,  племянником и двоюродным братом Трапезундских императоров. Сара-хатун вышла замуж за своего двоюродного брата по отцу, Али, который был сыном Кара-Юлук Османа (родного брата её отца) и дочери императора Алексея III.

Дипломатическая деятельность 
Сара-хатун была искусным дипломатом, и именно поэтому её сын, Узун-Гасан, не раз направлял её во главе групп посланцев с целью урегулирования спорных вопросов. Сара-хатун неоднократно помогала Узун-Гасану налаживать отношения с другим своим сыном, Джихангиром, оспаривавшем у Узун-Хасана власть. Она была послана вести переговоры с матерью Тимуридского правителя Абу Сеида, однако эти переговоры остались безуспешными. Сара-хатун ездила в Мамлюкский султанат, пытаясь решить проблемы  Джихангира.

Мать Узун-Гасана была известна и на западе, послы иностранных государств часто пользовались её влиянием на сына. В 1473 году, например, Иосафат Барбаро был послан из Венеции ко двору Узун Гасана с инструкциями «Встретьтесь с матерью правителя, заверьте её в уважении и преподнесите подарки…» , чтобы склонить её к выгодному для Венеции «предприятию» (войне с Османской империей).

Переговоры с Мехмедом II 
Переговоры с Мехмедом II состоялись в 1461 году во время Анатолийского похода Мехмеда II. Османская армия захватила Синоп и направилась к Трабзону. Узун-Гасан, обеспокоенный, подозревая, что Мехмед планирует напасть на Ак-коюнлу, выслал для переговоров свою мать с богатыми дарами в сопровождении множества шейхов и князей из региона. Османские историки Турсун-бей и Саадеддин пишут, что Сара-хатун встретилась ночью с влиятельным великим визирем Махмудом-пашой. По их словам, она «умоляла о содействии и упала к его ногам». Махмуд-паша благосклонно отнёсся к её прошению и устроил ей встречу с Мехмедом. По словам Рансимена, Мехмед принял Сару-хатун любезно, поскольку на тот момент его планы ограничивались захватом побережья Чёрного моря. В результате Махмуд-паша высказался в пользу мира с Узун-Гасаном, и Мехмед принял предложения Сары-хатун. Рансимен писал, что Мехмед называл во время переговоров Сару-хатун «Матушка», Бабингер же указал, что Мехмед II обращался ко всем членам посольства «Матушка» или «Отец». Сара-хатун обращалась к Мехмеду «Сын мой». Сара-хатун пыталась убедить Мехмеда, что Трабзон — это земля её невестки, Деспины-хатун. «Зачем тратить столько усилий, сын мой, — сказала она принимавшему её султану, — из-за такой ерунды, как Трапезунд?» — говорила она. Однако Мехмед не был склонен идти навстречу в том, что противоречило его планам. Поэтому по договору, заключённому Сарой-хатун, Узун-Гасан обязывался не препятствовать захвату Трапезунда турками-османами. Несмотря на любезный приём, Мехмед не разрешил ей вернуться со своими людьми и задержал её до конца кампании. За своё посредничество Сара-хатун получила от Мехмеда часть драгоценностей, захваченных османами в Трабзоне.

Возможно, что Сара-хатун помогла последнему Трапезундскому императору, обеспечив на краткое время ему и части его семьи свободу. Мехмед II дал Саре-хатун обещание не трогать императора и его семью. Обещания, данные Саре-хатун, Мехмед выполнил частично: дочь императора Давида, Анна, была взята в гарем Мехмеда, однако она не стала его наложницей, позже её выдали замуж за Заганоса-пашу. Бывший император, его дети кроме Анны и племянник Алексей были милостиво приняты султаном и отправлены на специальном корабле в Константинополь с придворными и личным имуществом. Однако через два года Давид был обвинён в измене и казнён вместе с сыном. Поводом для казни послужила переписка Давида с племянницей, женой Узун-Гасана, Деспиной-хатун.

Дети 
У Сары-хатун было семеро сыновей и одна дочь:
 Узун-Гасан, правитель туркоманской конфедерации Ак-Коюнлу
 Джихангир
 Хуссейн
 Джиханшах
 Искендер
 Ибрагим
 Увейс
 Хадидже-бегим, жена шейха Хайдара и мать шаха Исмаила I

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Персоналии:История Ирана
История Турции